{ "type": "ExternalData", "service": "geoline", "ids": "Q870159", "properties": { "title": "Mutzbach", "stroke": "#3b78cb", "stroke-width": 4 } }
 

Der Mutzbach ist ein gut fünfzehn Kilometer langer linker Nebenfluss der Dhünn.

Etymologie 
Der Name hat die Bedeutung „Modis Bach“, das sich auf Modi, den Sohn Thors, bezieht.

Geographie

Flusslauf 
Der Mutzbach entspringt in Odenthal-Voiswinkel auf einer Höhe von etwa , durchquert die Bergisch Gladbacher Ortsteile Paffrath und Hand und speiste nach Durchfluss des Naturschutzgebietes Oberer Mutzbach im Dünnwalder Wald in Köln früher auch das Dünnwalder Waldbad. Im Leverkusener Stadtteil Manfort mündet er, auf den letzten Kilometern verrohrt, in der Dhünn auf einer Höhe von .

Naturräumlich betrachtet entspringt der Mutzbach in der Paffrather Kalksenke, Teil der Bergischen Hochflächen. Im weiteren Verlauf erreicht der Mutzbach westlich von Paffrath die Paffrather Kalkterrasse mit kiesig-sandiger Decke als Teil der Bergischen Heideterrasse. Im Westen schließt die Wahner Heideterrasse mit Kies- und Sandablagerungen des Rheins an. In der anschließenden Mülheimer Rheinebene ist fast kein Gefälle mehr vorhanden, so dass die Bachläufe nicht sehr ausgeprägt sind. Es herrschen bis zu 2 m mächtige Hochflutlehmablagerungen über Schottern und Sanden mit Braunerden und Parabraunerden vor. Die Bachtäler haben grundwassergeprägte Gleyböden. Im Bereich der Mündung in die Dhünn liegen Auenböden vor.

Zuläufe 
Folgende Gewässer fließen dem Mutzbach zu:
 Mühlengraben, 0,7 km, rechtsseitig,
 Weidenbach, 3,1 km, rechtsseitig,
 Katterbach, 4,0 km,
 Plackenbroicher Bach, 0,9 km, rechtsseitig,
 Hoppersheider Bach, 1,9 km, rechtsseitig,
 Nittumer Bach, 0,9 km, rechtsseitig.
 Hommelsgraben, 1,1 km, rechtsseitig.

Katterbach, Hoppersheider Bach und Hommelsgraben bilden mit dem Mutzbach kein zusammenhängendes Gewässersystem, da sie am Übergang von der Mittel- zur Niederterrasse versickern.

Flusssystem Dhünn 
 Liste der Fließgewässer im Flusssystem Dhünn

Sehenswürdigkeiten 
 Haus Blegge
 Paffrather Mühle
 Diepeschrather Mühle
 Naturschutzgebiet Mutzbach
 Naturschutzgebiet Oberer Mutzbach
 Gut Klosterhof
 Naturschutzgebiet Am Grünen Kuhweg
 Motte Kurtekotten

Einzelnachweise

Weblinks 
 Vorstellung Mutzbach -Wasserrahmenrichtlinie und Handlungsbedarf - Präsentation der chemischen und biologischen Bewertung des Mutzbaches, aufgerufen am 29. Juli 2015
 ZeitSpurenSuche zu Mutz und Mutzbach abgerufen am 29. Juli 2015

Gewässer in Bergisch Gladbach
Stadtbezirk Köln-Mülheim
Gewässer in Leverkusen
Gewässer in Köln